Paul Turner (n. 1945) – regista gallese
Paul Turner (n. 1959) – allenatore ed ex rugbista gallese
Paul Turner – bassista inglese